Asperitas (geslacht), geslacht van weekdieren
 Asperitas (wolk), type wolk
 Asperitas Island, eiland in Canada